Die Nikolaus-von-Tolentino-Kirchen tragen das Patrozinium des heiligen Nikolaus von Tolentino, eines italienischen Augustinermönchs und Predigers des 13. Jahrhunderts.

Deutschland 
 St. Nikolaus (Berlin-Wittenau)
 St. Nikolaus (Frohnloh)
 St. Nikolaus von Tolentino (Rösrath)
 St. Nikolaus von Tolentino (Schlipsheim)

Italien 
 San Nicola da Tolentino agli Orti Sallustiani (Rom)
 San Nicola da Tolentino (Venedig)
 Basilika San Nicola (Tolentino)

Spanien 
 San Nicolás de Tolentino (Actopan)

Liste (Kirchen nach Patrozinium)